The Last Stand () — восьмой студийный альбом шведской пауэр-метал группы Sabaton, выпущенный 19 августа 2016. Был спродюсирован Петером Тэгтгреном на студии Abyss. Как и предыдущий альбом Sabaton Heroes, The Last Stand представляет собой концептуальный альбом и посвящён знаменитым оборонительным операциям. Первый сингл альбома, «The Lost Battalion», был выпущен 10 июня 2016 года, за ним последовали «Blood of Bannockburn» (15 июля) и «Shiroyama» (12 августа).

Список композиций

Бонусные треки 

В издании DIGIBOOK представлены «Camouflage» и «All Guns Blazing», в издании EARBOOK к ним добавляется «Afraid To Shoot Stranger». В японское издание, помимо перечисленных выше, включена также песня «Burn In Hell».

Бонусные записи живых выступлений

Состав 
 Йоаким Броден — вокал и клавишные, ритм-гитара в Resist and Bite
 Пер Сундстрём — бас и бэк-вокал
 Крис Рёланд — соло и ритм-гитара и бэк-вокал
 Тоббе Энглунд — соло и ритм-гитара и бэк-вокал
 Ханнес Ван Дал — ударные
Примечание: Роб Хэлфорд не принимал участие в записи вокала в песне «All Guns Blazing», в ней используется вокал Тоббе Энглунда.

Примечания 

Альбомы Nuclear Blast Records
Альбомы Sabaton
Альбомы, спродюсированные Петером Тэгтгреном
Концептуальные альбомы